Вільшеті́в () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 125 км на південний схід від Парижа, 145 км на північний захід від Діжона, 34 км на північ від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 97 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 217,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільшетів на сайті французького Національного інституту географії
 Вільшетів на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільшетів на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільшетів на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільшетів на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна